Coronicium är ett släkte av svampar. Coronicium ingår i familjen mattsvampar, ordningen Agaricales, klassen Agaricomycetes, divisionen basidiesvampar och riket svampar.

Källor

Mattsvampar
Coronicium